Орландо Фундора Лопес (, 1927—2016) — кубинский и международный общественный и политический деятель, президент (2002—2008) Всемирного совета мира, революционер, член Коммунистической партии Кубы.

Биография 
Присоединился к революционному движению на Кубе в начале 1950-х годов. Был профсоюзным деятелем работников банковской системы, участвовал в многочисленных столкновениях и акциях, вооруженном сопротивлении, за что преследовался властями режима Батисты, несколько раз подвергался тюремному заключению и пыткам. После изгнания, в 1957—1959 годах в Венесуэле продолжил борьбу в рядах местного революционного движения, снова был арестован, брошен в тюрьму и подвергнут жестоким пыткам реакционерами.

После победы Кубинской революции 1 января 1959 года был одним из организаторов Радио Гавана Куба, в 1961 г. назначен директором Радио Гавана, а затем в 1967 г. — генеральным директором агентства новостей Prensa Latina.

В 1966 году Орландо Фундора стал начальником отдела информации Международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, а после 1973 года — начальником отдела революционной ориентации ЦК КП Кубы. По данным ЦРУ США Фундора Лопес был одним из ключевых чиновников пропаганды аппарата Фиделя Кастро. Более 10 лет был членом ЦК КП Кубы.

В 1985 до 2006 года работал председателем Кубинского движения за мир и суверенитет народов. На Ассамблее 2000 года в Афинах внёс решительный вклад в антиимпериалистическую переориентацию движения за мир и перенос его главного офиса в Афины. Во время Ассамблеи Всемирного совета мира в 2002 году он был избран президентом а в 2008 году — почётным президентом Всемирного совета мира.

Орландо Фундора Лопес посвятил всю свою жизнь революционной и антиимпериалистической борьбе, за права бедных и угнетённых народов во всем мире.

Ссылки 
 Orlando Fundora Lopez, President of Honor of WPC is no more

Члены Коммунистической партии Кубы
Общественные деятели Кубы
Революционеры Кубы
Революционеры Венесуэлы
Профсоюзные деятели Кубы
Президенты Всемирного совета мира